Bosznia-Hercegovina
 Potočani, falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Potočani, falu Doboj községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Potočani, falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Potočani, falu Novi Travnik községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Potočani, falu Odžak községben, a Szávamelléki kantonban
 Potočani, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Potočani, falu Tešanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Potočani, falu Vukosavlje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Potočani, falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Potočani, falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Potočani, falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében